Scandic Norra Bantorget (f.d. Wallin Hotell) är idag ett 237 rum stort hotell beläget på Wallingatan 15, i närheten av Norra Bantorget i Stockholm.

Hotellet inryms i det byggnadskomplex som uppfördes av Folkets Hus i Stockholm 1956-61, vilket ritades av Stockholms tidigare Stadsbyggnadsdirektör, Sven Markelius.

Hotellet tillhör den svenska hotellkedjan Scandic sedan 2007.

Referenser

Hotell i Stockholm
Byggnader på Norrmalm